Bertoloni ist der Familienname von
 Antonio Bertoloni (1775–1869), italienischer Botaniker
 Giuseppe Bertoloni (1804–1879), italienischer Botaniker und Entomologe

Siehe auch:
 Bertolonis Ragwurz
 Bertolini